Hipólito Yrigoyen – politico argentino
 Hipólito Yrigoyen (Iturbe) – comune dell'Argentina, appartenente alla provincia di Jujuy, nel dipartimento di Humahuaca
 Hipólito Yrigoyen – comune dell'Argentina appartenente alla provincia di Santa Cruz, nel dipartimento di Río Chico
 Partido di Hipólito Yrigoyen – dipartimento (partido) dell'Argentina facente parte della Provincia di Buenos Aires